Kamphaeng Phet (provincie), een provincie in het noorden van Thailand.
Amphoe Mueang Kamphaeng Phet, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noorden van Thailand.
Kamphaeng Phet (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand